

Cinéma 
 Armand Tallier (1887-1958), acteur français et fondateur du Studio des Ursulines ;
 Nadine Tallier (née en 1932), pseudonyme de Nadine de Rothschild en tant qu'actrice.

Patronyme français